La saison 2013-2014 du Championnat de Serbie de football est la  de la première division serbe. Le championnat rassemble les 16 meilleures équipes du pays au sein d'une poule unique, où chaque club rencontre tous ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division tandis que le  disputer un barrage de promotion-relégation face au  de D2.

C'est le FK Partizan Belgrade qui remporte le championnat cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec sept points d'avance sur le tenant du titre, l'Étoile Rouge Belgrade et quatorze sur le FK Čukarički, vainqueur de la Coupe nationale. C'est le septième titre de champion de Serbie de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition

Classement final 

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

|}

Barrage de promotion-relégation 

|}
 Le FK Metalac Gornji Milanovac prend la place du FK Napredak Kruševac en première division.

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat de Serbie de football

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

Championnat de Serbie de football
Serbie
Football
Football